Chiari puede referirse a:

 Chiari, localidad italiana de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía;

 Hans Chiari (1851 - 1916), destacado patólogo austríaco;
 Katia Chiari (1969), poetisa panameña;
 Roberto Francisco Chiari Remón (1905 - 1981), Presidente de Panamá;
 Rodolfo Chiari (1869 - 1937), Presidente de Panamá;
 Walter Chiari (1924 – 1991), actor teatral y cinematográfico de nacionalidad italiana;

 Batalla de Chiari (1701), ocurrida en el marco de la Guerra de Sucesión Española en Chiari;
 Acuerdo Chiari-Kennedy, relacionado con el Canal de Panamá, firmado de enero de 1963;

 Síndrome de Budd-Chiari, o trombosis de la vena hepática;
 Malformación de Arnold-Chiari o malformación de Chiari, localizada en la base del cráneo.